Чубин:

Имя 
 Бахрам Чубин (?—592) — шахиншах Ирана в 590—591 годах.

Фамилия 
 Чубин, Григорий Владимирович (род. 1990) — российский биатлонист.
 Чубин, Яков Абрамович (1893—1956) — советский партийный деятель, депутат Верховного совета СССР.

Топоним 
 Чубин (pl) — деревня в Польше, в гмине Брвинув Мазовецкого воеводства.